Иерахмеель (Иерахмиель; Иерахмеил; Иерахмиил; Иеремиил; Иерахмеэль; ; ; ):

 Иерахмиил (Иеремиил) — в христианской и иудейской ангелологии один из архангелов.
 Иерахмеел (Иерахмеил; ) — имя нескольких ветхозаветных персонажей.
 Иерахмеель — библейский термин, связанный с походами Давида («юг Иерахмеэлитов»; «источник Иерахмеэля»).

 Иерахмеель — автор одноименной летописи, изданной Гастером в англ. переводе: «The chronicles of Jerahmeel, or the hebrew Bible Historial etc.» (Лондон, 1899).
  — еврейская летопись, рукопись Бодлианской библиотеки (евр. рукоп., 11); компиляция Элеазара бен-Ашер (1325).

Примечания